Пётр Матве́ев:
 Матвеев, Пётр Иванович (1926—2002) — управляющий отделением совхоза «Аргаяшский», Герой Социалистического Труда.
 Матвеев, Пётр Матвеевич (?—?) — прапорщик роты 2-го Гвардейского полка, охранявшего семью Николая II.
 Матвеев, Пётр Фёдорович (1864—?) — русский ткач, депутат Государственной думы I созыва от Симбирской губернии.
 Матвеев, Пётр Никитич (в монашестве Симфориан; 1892—1981) — священнослужитель Финляндской архиепископии Константинопольского Патриархата, архимандрит.